

Patronyme 

 Jacques de Flesselles, né à Paris le  d'une famille de robe picarde et assassiné devant l'Hôtel de ville à Paris le , un administrateur français qui fut le dernier Prévôt des marchands de Paris.

Toponymes 

 Flesselles, une commune française, située dans le département de la Somme en région Hauts-de-France ;
 L'allée Flesselles, une voie piétonne du centre-ville de Nantes, en France. Il s'agit d'un ancien quai de la Loire ;
 L'immeuble Flesselles, bâti au ,, situé aux numéros 2 et 3 de l'allée Flesselles à Nantes, en France. L'immeuble a été inscrit au titre des monuments historiques en 1945 ;
 L'église Saint-Eustache de Flesselles, une église catholique située à Flesselles, dans le département de la Somme, au nord d'Amiens.

Autres 
 Le Flesselles est la deuxième montgolfière au monde à avoir élevé des êtres humains, le  à Lyon. Elle fut baptisée en l'honneur de Jacques de Flesselles.